Municipio de Bismark puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bismark (condado de Platte, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Platte.
 Municipio de Bismark (condado de Cuming, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Cuming.